La Fédération internationale de volley-ball (FIVB) est l'association des fédérations nationales ayant pour vocation de gérer et de développer le volley-ball au niveau planétaire. Son siège est situé à Lausanne en Suisse.

Histoire 
La FIVB fut créée en 1947 à Paris (France). À la création, il n'y eut que 14 nations participantes. Paul Libaud fut le premier président.

En 1964, le CIO accepta le volley-ball comme épreuve olympique. Avec le temps, le nombre de fédérations nationales affiliées à la FIVB passa à 89 équipes. Plus tard, dans l'année (1969), la Coupe du monde de volley-ball fut instaurée. Cela devint un billet de qualification pour les Jeux olympiques en 1991.

Après le retirement de Paul Libaud et l'élection du mexicain Rubén Acosta pour le poste de président en 1984, la FIVB déplaça leur quartier-général de Paris (France) à Lausanne (Suisse) et intensifia le niveau pour promouvoir le volley-ball à un niveau mondial. Après les mesures prises, une compétition annuelle fut incluse pour les hommes et les femmes (la Ligue mondiale en 1990 et le Grand Prix en 1993).

En 2020, la FIVB compte 222 fédérations nationales affiliées.

Organisation 

La FIVB préside aussi 5 organisations continentales :

Les présidents 
  Paul Libaud (1947-1984)
  Rubén Acosta (1984-2008)
  Jizhong Wei (2008-2012)
  Ary Graça Filho (depuis 2012)

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Fédération mondiale de volley-ball et de beach-volley

Liens externes 

 Site de la CEV - Confédération européenne de volleyball

Organisme dirigeant du volley-ball
Volley-ball
Organisme fondé en 1914
volley-ball